Borboremensi – abitanti di Borborema (Paraíba)
Borboremensi – abitanti di Borborema (San Paolo)